Елизабеттаун има више значења:
 Елизабеттаун (Њујорк)
 Елизабеттаун (Охајо)
 Елизабеттаун (Илиноис)
 Елизабеттаун (Индијана)
 Елизабеттаун (Кентаки)
 Елизабеттаун (Пенсилванија)
 Елизабеттаун (Северна Каролина)
 Елизабеттаун (филм)